Primera Batalla de Vólkhov o Batalla d'Udàrnik, ofensiva alemanya de la Segona Guerra Mundial del 14 al 22 d'octubre del 1941
 Segona Batalla de Vólkhov o Batalla de la posició intermèdia, contraofensiva soviètica de la Segona Guerra Mundial del desembre del 1941
 Tercera Batalla del Vólkhov o Batalla de Liuban, contraofensiva soviètica de la Segona Guerra Mundial del 1942